El Gran Premi de Malàisia de motociclisme de 2013 és la quinzena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Sepang (Sepang, Malàisia) el cap de setmana de l'11 al 13 d'octubre de 2013.

L'espanyola Ana Carrasco va esdevenir la primera motociclista femenina en aconseguir punts al campionat del Món des de Katja Poensgen, que ho feu al Gran Premi d'Itàlia de motociclisme de 2001, i la primera a fer-ho en la categoria de Moto 3.

Classificació

Moto GP

Moto 2 
La carrera patí un accident en la primera volta, en el qual es veieren implicats Àxel Pons, Fadli Immammuddin, que col·lidí amb la moto de Pons, i Ezequiel Iturrioz, Zaqhwan Zaidi i Decha Kraisart. Al reiniciar-se la carrera la distància passà de 19 a 12 voltes.

Moto 3

Referències 

Malaisia
Competicions esportives a Malàisia